Alberto Domínguez puede referirse a los siguientes hombres:

 Alberto Domínguez Borrás (1906-1975), músico y compositor mexicano.
 Alberto Domínguez Lorenzo (n.1978), remero olímpico español.
 Alberto Manuel Domínguez Rivas (n.1988), futbolista español.